Jurjewka (), Ortsnamen und Hydronyme in Russland, unter anderen:

 Ortsnamen
 Jurjewka (Belgorod), Dorf in der Oblast Belgorod
 Jurjewka (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Jurjewka (Kostroma), Dorf in der Oblast Kostroma
 Jurjewka (Krasnojarsk), Dorf in der Region Krasnojarsk
 Jurjewka (Konyschowka), Dorf im Rajon Konyschowka, Oblast Kursk
 Jurjewka (Prjamizyno), Dorf im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk
 Jurjewka (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Jurjewka (Nischni Nowgorod), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod
 Jurjewka (Orenburg), Dorf in der Oblast Orenburg
 Jurjewka (Orjol), Dorf in der Oblast Orjol
 Jurjewka (Tschuwaschien), Dorf in der Republik Tschuwaschien
 Jurjewka (Tula), Dorf in der Oblast Tula

 Flüsse
 Jurjewka (Nebenfluss der Bakowskaja Paluga), Nebenfluss der Bakowskaja Paluga im Becken der Pjosa
 Jurjewka (Nebenfluss der Wetluga), Nebenfluss der Wetluga im Becken der Wolga
 Jurjewka (Nebenfluss der Nudola), Nebenfluss der Nudola im Becken der Istra

Siehe auch:
 Jurjiwka, Ortsname in der Ukraine